Гран-при Бразилии 1993 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Интерлагос в Сан-Паулу, Бразилия. Соревнования состоялись 28 марта 1993 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:20,024
 В этой гонке впервые в современной истории Формулы-1 появился пейс-кар. 
 Деймон Хилл завоевал свои первые очки и первый подиум
 Алессандро Дзанарди завоевал единственное очко в Формуле-1
 Последняя гонка для Ивана Капелли
 Единственный сход в этом сезоне у Проста
 После банкротства команды March незадолго до старта первого этапа сезона, в пелотоне осталось всего 13 команд. Вследствие этого, FIA приняли решение не допускать до старта гонщика, показавшего худшее время в квалификации. Данная система продержалась менее 1-го сезона и была отменена перед Гран-при Германии
 Впервые машина под номером 0 финишировала в очках на подиуме
 Это был последний раз, когда бразильский гонщик выиграл Гран-при Бразилии, до тех пор пока Фелипе Масса не выиграл его в 2006 году за Ferrari. Рубенс Баррикелло был близок к победе в этой гонке несколько раз на протяжении всей своей карьеры, но никогда не выигрывал эту гонку, несмотря на шесть лет с Ferrari.
 Эта победа оказалась сотой для McLaren
 Впервые на российском телевидении гонку частично комментировала женщина

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии